Subiaco kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Subiaco (del av en befolkad plats), Western Australia, Nedlands, 
 Subiaco (region), Western Australia,

Italien 

 Subiaco, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,

USA 

 Subiaco, Arkansas, ort, Arkansas, Logan County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar